Výraz Foot in Mouth může znamenat:

 anglický výraz pro slintavku a kulhavku „Foot-and-mouth“
 Foot in Mouth Award – britská cena udílená za „nejnepochopitelnější slovní obrat veřejné osoby“
 Foot in Mouth – koncertní album skupiny Green Day (1996)
 Foot in Mouth – koncertní album skupiny Goldfinger (2001)